USS Shelton (1944)
USS Shelton (DD-790)